La locuzione Partito libertario o Partito libertariano può riferirsi a diverse organizzazioni di ispirazione libertaria:
Alleanza Internazionale dei Partiti Libertariani (internazionale);
Partito Libertario del Canada;
Partito Libertario degli Stati Uniti d'America;
Partito Libertario Tedesco dell'Austria e poi dell'Italia.